Вер има више значења:
 Округ Вер (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Вер (Масачусетс), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Вер (Аверон), је река у Француској
 Вер (Меза), је река у Француској
 Вер (Ајфел), је општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Вер (Баден), је град у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг